Иван Бек:
 Бек, Иван (1909—1963) — югославский футболист, нападающий, выступавший за сборные Югославии.
 Бек, Иван Александрович (1807—1842) — русский поэт и дипломат, первый муж Марии Аркадьевны Столыпиной.
 Бек, Иван Филиппович (1735—1811) — российский лейб-медик, тайный советник, доктор медицины и хирургии.